Riedelbach ist Ortsname:

 Riedelbach (Weilrod), Ortsteil der Gemeinde Weilrod im Hochtaunuskreis, Hessen
Gewässer:

 Riedelbach (Irrsee), Zufluss des Zeller- oder Irrsees bei Stampfl, Gemeinde Oberhofen am Irrsee, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich
 Riedelbach (Rote Traun), rechter Zufluss der RotenTraun nach Hammer, Gemeinde Siegsdorf, Landkreis Traunstein, Bayern

Siehe auch: 
 Riedbach (Begriffsklärung)
 Riedelgraben
 Riedelsbach
 Riedlbach